— гора в Японии на севере острова Хонсю.

Расположена в селе Косака уезда Кадзуно префектуры Акита. Сиродзи является одной из гор, окружающих кратерное озеро Товада и располагается на его западном берегу, возвышаясь над уровнем моря на 1043 метра.

На склонах Сиродзи произрастают нартециум азиатский, пушица влагалищная, подбел и другие альпийские растения, всего около 20 видов. Гора находится в болотистой местности, в этом районе нередки густые туманы.

Примечания 

Горы Японии
Префектура Акита